O Markaz Balata é um clube de futebol palestino com sede em Nablus. A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1954.

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1954